Marmelad kan syfta på:

 Marmeladupproret – svensk dramafilm från 1980 med regi och manus av Erland Josephson
 Marmeladros – art i familjen rosväxter från Kina
 Marmeladträd – ett släkte inom familjen vinruteväxter från Asien.
 Svenska Marmelad AB – svenskt livsmedelsföretag som bytte namn 1914 till Svea Chokladfabrik

Mat 
 Marmelad – fruktkonserv som framställs av vatten, socker och citrusfrukter
 Marmeladkonfekt – familj av konfekt baserad på pektin, socker och någon form av fruktsaft
 Marmeladspade – redskap för att ta marmelad och breda på smörgåsen
 Marmeladsmörgås – smörgås med marmelad som pålägg

Se även 
 Marmelade – flera betydelser